Das New Zealand Masters 1984 war ein Snookerturnier, das vom 11. bis zum 13. Juli 1984 in Auckland ausgetragen wurde. Das Einladungsturnier gehörte zur Snookersaison Snooker-Saison 1984/85.

Der Engländer Jimmy White besiegte im Finale den Kanadier Kirk Stevens mit 5:3. White spielte auch das höchste Break des Turnieres.

Das Turnier wurde von Winfield gesponsert.

Preisgeld 
Insgesamt wurden 19.934 ₤ ausgezahlt. Es gab keine Prämie für das höchste Break.

Turnierplan 
Vier Spieler traten zur Runde 1 an, die Sieger kamen ins Viertelfinale. Das Viertelfinale wurde wie Runde 1 im Best-of-5-Frames-Modus gespielt. Das Halbfinale wurde im Best-of-7-Modus gespielt. Das Finale am letzten Turniertag wurde im Modus Best-of-9-Frames ausgetragen.

Century Breaks 
Insgesamt wurden drei Centurys gespielt. Jimmy White spielte im Finale seine beiden Century-Breaks, Eddie Charlton in seiner Viertelfinalpartie.
  Jimmy White: 108, 103
  Eddie Charlton: 101

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1984
1984
Sportveranstaltung in Auckland